Алексей Пшеничный:
 Пшеничный, Алексей Борисович (род. 1976) — российский гандболист.
 Пшеничный, Алексей Васильевич (1919—1986) — советский футболист.
 Пшеничный, Алексей Петрович (1904—?) — советский русский и казахстанский ученый-зоотехник.